Marko Babić – chorwacki piłkarz, występował na MŚ 2002 w Korei Południowej i Japonii
 Nikola Babić – jugosłowiański piłkarz, pochodzący z Chorwacji, grał m.in. w Rapidzie Wiedeń
 Milan Babić – przywódca Serbów chorwackich
 babić – odmiana winorośli właściwej